

Geografia
 San Rustico – l'unica frazione di Monte San Pietrangeli in provincia di Fermo
 San Rustico – frazione di Basciano in provincia di Teramo

Santi
Con il nome di San Rustico la Chiesa cattolica venera i seguenti santi e beati:
 San Rustico di Verona (†259), martire celebrato con san Fermo il 9 agosto
 San Rustico di Clermont (†446), vescovo di Clermont (Francia), celebrato il 24 settembre
 San Rustico di Narbona (†462), vescovo di Narbona (Narbonne), celebrato il 26 ottobre
 San Rustico (†483), monaco e martire in Africa con i santi Bonifacio, Liberato, Massimo, Rogato e Settimo, celebrato il 17 agosto
 San Rustico di Treviri (†574), vescovo di Treviri, celebrato il 14 ottobre
 Beato Rustico di Vallombrosa (†1092) abate vallombrosano, celebrato il 12 marzo

Riferimenti 

 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 http://www.santiebeati.it/